Кристина Скарлат (; род.  в Кишинёве, МССР, СССР) — молдавская певица, представившая Молдавию на конкурсе песни «Евровидение 2014», с песней «Wild Soul».. Мастер искусств Молдавии (2023).

Примечания 

Певцы и певицы Молдавии
Участники «Евровидения-2014»
Представители Молдавии на «Евровидении»